Ibarguren ist ein Familienname und bezeichnet folgende Persönlichkeiten:

 Miren Ibarguren, baskische Schauspielerin
 Rafael Ibarguren Schindler (EP), katholischer Geistlicher